Shinden bezeichnet:

 die Kyūshū J7W, ein japanischer Flugzeugtyp im Zweiten Weltkrieg
 Shinden (), das Hauptgebäude eines Gebäudekomplexes im historischen Shinden-Stil
 Shinden (), ein anderes Wort für Honden, das Allerheiligste in einem Shintō-Schrein
 speziell auch einer der Kyūchūsanden im Kaiserpalast
 Shinden (), Ackerfelder zur Versorgung eines Shintō-Schreins
 Shinden, ein Motorradmodell mit Elektroantrieb des japanischen Herstellers M-TEC